Pippa kan syfta på

 648 Pippa – en asteroid i huvudbältet
 Pippa (namn) – ett diminutivt kvinnonamn främst förekommande i engelskspråkiga länder
 Pippa Kotsu – en udde i Nordkorea
 Pippa Ross – en fiktiv karaktär från den australiska såpoperan Home and Away

Personer
 Pippa Black (1982–), en australisk skådespelerska
 Pippa Bacca (1974–2008), en italiensk konstnär
 Pippa Funnell (1968–), en brittisk fälttävlansryttare
 Pippa Norris (1953–), en brittisk statsvetare
 Pippa Wilson (1986–), en brittisk seglare
 Rosalba Pippa (1982–), en italiensk sångerska